|-
| (84101) 2002 RQ9||||4 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84102) 2002 RX11||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84103) 2002 RH12||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84104) 2002 RN13||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84105) 2002 RA15||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84106) 2002 RD16||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84107) 2002 RV17||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84108) 2002 RA18||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84109) 2002 RB18||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84110) 2002 RQ18||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84111) 2002 RR19||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84112) 2002 RG21||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84113) 2002 RB23||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84114) 2002 RB25||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84115) 2002 RC25||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84116) 2002 RL25||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84117) 2002 RB26||||3 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84118) 2002 RE26||||3 вересня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (84119) 2002 RF26||||3 вересня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (84120) 2002 RY27||||4 вересня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (84121) 2002 RE28||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84122) 2002 RJ31||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84123) 2002 RR33||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84124) 2002 RW33||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84125) 2002 RL35||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84126) 2002 RC38||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84127) 2002 RG40||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84128) 2002 RF41||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84129) 2002 RP41||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84130) 2002 RF42||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84131) 2002 RE43||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84132) 2002 RH47||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84133) 2002 RX48||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84134) 2002 RN49||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84135) 2002 RD51||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84136) 2002 RK51||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84137) 2002 RT51||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84138) 2002 RT52||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84139) 2002 RF54||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84140) 2002 RE56||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84141) 2002 RQ57||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84142) 2002 RV58||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84143) 2002 RM59||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84144) 2002 RT59||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84145) 2002 RJ62||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84146) 2002 RW62||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84147) 2002 RL64||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84148) 2002 RB65||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84149) 2002 RU65||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84150) 2002 RJ68||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84151) 2002 RB73||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84152) 2002 RX78||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84153) 2002 RU80||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84154) 2002 RS81||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84155) 2002 RW82||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84156) 2002 RX82||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84157) 2002 RQ83||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84158) 2002 RM84||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84159) 2002 RP84||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84160) 2002 RV85||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84161) 2002 RT86||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84162) 2002 RC91||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84163) 2002 RL93||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84164) 2002 RW93||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84165) 2002 RM94||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84166) 2002 RP95||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84167) 2002 RT95||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84168) 2002 RU96||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84169) 2002 RC100||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84170) 2002 RD101||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84171) 2002 RQ101||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84172) 2002 RZ102||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84173) 2002 RA103||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84174) 2002 RV104||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84175) 2002 RA105||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84176) 2002 RD105||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84177) 2002 RM105||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84178) 2002 RO105||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84179) 2002 RR105||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84180) 2002 RT105||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84181) 2002 RK106||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84182) 2002 RM106||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84183) 2002 RE107||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84184) 2002 RF107||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84185) 2002 RM107||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84186) 2002 RQ107||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84187) 2002 RR107||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84188) 2002 RC108||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84189) 2002 RG108||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84190) 2002 RH109||||6 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84191) 2002 RT109||||6 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84192) 2002 RU113||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84193) 2002 RO114||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84194) 2002 RS116||||7 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84195) 2002 RX116||||7 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84196) 2002 RW117||||2 вересня 2002||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (84197) 2002 RB119||||5 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84198) 2002 RQ120||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84199) 2002 RH122||||8 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 84200 Робертмур (Robertmoore)||||8 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

84100